Есин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Иосиф, означающего по-древнееврейски «приумножение». Также — топоним.

Известные носители 

 Есин, Алексей Юрьевич (род. 1987) — российский конькобежец.
 Есин, Борис Иванович (1922—2016) — российский филолог.
 
 Есин, Владимир Александрович (род. 1995) — российский футболист.
 Есин, Герман Фёдорович (1928—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Есин, Григорий Дмитриевич (1918—1998) — советский и российский учёный.
 Есин, Дмитрий Александрович (род. 1980) — украинский и российский футболист.
 Есин, Евгений Николаевич (род. 1958) — советский самбист.
 Есин, Иван Фёдорович (1906—1968) — полный кавалер ордена Славы.
 Есин, Михаил Иванович (1917—1986) — Герой Социалистического Труда.
 
 Есин, Олег Алексеевич (1904—1979) — советский учёный-химик.
 Есин, Павел Алексеевич (1911—1969) — советский инженер и учёный, конструктор.
 Есин, Пётр Васильевич (1925—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Есин, Руслан Олегович (род. 1969) — белорусский дипломат, доктор политических наук.
 
 Есин, Фёдор Петрович (1910—1982) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Есин — хутор, Палласовский район, Волгоградская область.

 Есина — деревня в составе Ямского сельского поселения Болховского района Орловской области.

Примечания